Gertrud von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Gertrud die Ältere von Braunschweig († 1077), deutsche Gräfin und Stifterin
 Gertrud die Jüngere von Braunschweig (1060–1117), Markgräfin von Meißen